Черемнов — русская фамилия. Известные носители:

 Черемнов, Леонтий Арсентьевич (1903—1942) — Герой Советского Союза.
 Черемнов, Юрий Петрович (род. 1955) — советский биатлонист.
 Черемнов, Яков Дмитриевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.